Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest au Canada
 Rivière Yellowknife
 Yellowknife, film de Rodrigue Jean (2002).